Гаипов — фамилия; имеет женскую форму Гаипова.
 Гаипов, Джасур Мансурович (род. 1988) — популярный узбекский певец.
Гаипов, Махтум (1906—1969) — советский колхозник, Герой Социалистического Труда.
 Гаипов, Рузмет Гаипович (1922—1983) — первый секретарь Кашкадарьинского обкома КП Узбекистана (1964—1983).